Ottavio Acquaviva d'Aragona (1560-1612) – cardinale presbitero di Santa Prassede
Ottavio Acquaviva d'Aragona (1609-1674) – cardinale presbitero di Santa Cecilia